Arte mayor puede referirse a:
En métrica:
 Verso de arte mayor, verso de nueve o más sílabas.
 Copla de arte mayor, combinación estrófica de ocho versos de arte mayor.
 Pie de arte mayor, verso con dos hemistiquios.
Cualquiera de las tradicionalmente conocidas como artes mayores: pintura, escultura, literatura y arquitectura.